Amerikai Egyesült Államok
 Manteo (Észak-Karolina)
 Manteo (Virginia)